Aleuron (griechisch áleuron „Weizenmehl“) bezeichnet

 pflanzliche Speicherproteine
 Aleuron (Gattung), eine Schmetterlingsgattung

Siehe auch:
 Aleuronschicht